Id. Bács Károly (?–1872) színész, színigazgató
 Ifj. Bács Károly (1849–1903) színész, rendező